Champions League 2013 steht für:
 AFC Champions League 2013, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2013, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Champions League Twenty20 2013, internationaler Cricketwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2012/13
 Champions League 2013/14
 Champions League